Филиповцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Филиповцы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Филиповцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.